Xyrichtys är ett släkte av fiskar. Xyrichtys ingår i familjen läppfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Xyrichtys